Луис Уртадо ():
 Уртадо, Луис (актёр) (1898—1967) — испанский актёр.
 Уртадо, Луис (футболист) (род. 1994) — колумбийский футболист.
 См. также 
 Уртадо де Мендоса, Луис (1489—1566) — испанский аристократ и государственный деятель.